

Fumetto 
 Spirit in the Sky – manga di Daisuke Igarashi del 2001

Musica 
 Spirit in the Sky – singolo di Norman Greenbaum del 1969
 Spirit in the Sky – singolo dei Bauhaus del 1986
 Spirit in the sky – singolo dei Doctor & the Medics nel 1986
 Spirit in the Sky – album di Norman Greenbaum del 1969
 Spirit in the Sky – singolo dei Keiino del 2019